Die Scottish Football League Division Two wurde 1925/26 zum 27. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die siebenundzwanzigste Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1925/26 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Dunfermline Athletic, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Clyde den Aufstieg in die Division One sicherte. Broxburn United zog sich am Saisonende aus der Scottish Football League zurück.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1925/26 bei statto.com

Fußballsaison 1925/26
1925 26